Anderson Lakes ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Lakes (Minnesota), im Hennepin County
 Anderson Lakes (Washington), im Whatcom County

Siehe auch:
 Anderson Lake